Ikkarluttooralak bezeichnet:
 Ikkarluttooralak (Bucht), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarluttooralak (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland